Nouvelle démocratie peut faire référence à :
 la nouvelle démocratie, un concept maoïste ;
 Nouvelle Démocratie, un parti politique grec ;
 Nouvelle Démocratie, un parti suédois ;
 le Parti de la nouvelle démocratie, un parti portugais ;
 And-Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle, un parti politique sénégalais.